

Persone
 Alonso de Espina o Alphonso de Spina (...-1491) – vescovo, predicatore e scrittore spagnolo
 Antonio Espina y Capó (1850–1930) – medico spagnolo, pioniere della radiologia
 Antonio Martín Espina (1966) – ex cestista spagnolo
 Concha Espina, propr. Maria de la Concepción Jesusa Basilisa Espina y García (1869-1955) – scrittrice spagnola
 Fernando Martín Espina (1962-1989) – cestista spagnolo
 Juan de Espina (1568-1642) – presbitero e musicologo spagnolo
 Marcelo Espina (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Ramón Melendi Espina (1979) – cantante spagnolo di musica pop

Altro
 Concha Espina – stazione della Metropolitana di Madrid